Темите (235-278) по-долу са покрити в глава XI-та: Спланхнология от Анатомията на Грей (версия от 1918 г.)

Дихателната система ()

Apparatus Respiratorius; Дихателна система
 Respiratory apparatus: development of
 laryngo-tracheal tube
 белодробни пъпки
 пирамидални подутини
 furcula of His

Гръклянът ()

Гръклян

Cartilages of the larynx (cartilagines laryngis)

Щитовиден хрущял (cartilago thyreoidea)
 laryngeal prominence (pomum Adami)
 superior thyroid notch
 oblique line

Щитовиден хрущял (cartilago thyreoidea)
 intrathyroid cartilage
 Cricoid cartilage (cartilago cricoidea)
 posterior quadrate lamina (lamina cartilaginis cricoideæ; posterior portion)
 arch (arcus cartilaginis cricoideæ; anterior portion)

Arytenoid cartilages (cartilagines arytænoideæ)
 colliculus
 crista arcuata
 Corniculate cartilages (cartilagines corniculatæ; cartilages of Santorini)
 Cuneiform cartilages (cartilagines cuneiformes; cartilages of Wrisberg)
 Epiglottis (cartilago epiglottica)
 glossoepiglottic folds
 valleculae

Ligaments

Extrinsic Ligaments
 Hyothyroid membrane (membrana hyothyreoidea; thyrohyoid membrane)

Extrinsic Ligaments
 middle hyothyroid ligament (ligamentum hyothyreoideum medium; middle thyrohyoid ligament)
 Lateral hyothyroid ligament (ligamentum hyothyreoideum laterale; lateral thyrohyoid ligament)
 hyoepiglottic ligament (ligamentum hyoepiglotticum)
 Cricotracheal ligament (ligamentum cricotracheale)
 Intrinsic Ligaments
 elastic membrane of the larynx

Intrinsic Ligaments
 Conus elasticus (cricothyroid membrane)
 anterior part or middle cricothyroid ligament (ligamentum cricothyreoideum medium; central part of cricothyroid membrane)
 posterior cricoarytenoid ligament (ligamentum cricoarytenoideum posterius)
 thyroepiglottic ligament (ligamentum thyreoepiglotticum)

Interior of the Larynx

cavity of the larynx (cavum laryngis)
 rima glottidis
 vestibule of larynx
 ventricles of the larynx

entrance of the larynx
 aryepiglottic fold
 cuneiform tubercle
 Ventricular folds (plicœ ventriculares; superior or false vocal cords)
 ventricular ligament
 Vocal folds (plicœ vocales; inferior or true vocal cords)
 vocal ligaments (ligamenta vocales; inferior thyroarytenoid)

Ventricle of the larynx (ventriculus laryngis [Morgagnii]; laryngeal sinus)
 appendix of the laryngeal ventricle (appendix ventriculi laryngis; laryngeal saccule)
 Rima glottidis

Muscles

Cricothyreoideus (Cricothyroid)

Cricoarytænoideus posterior (posterior cricoarytenoid)
 Cricoarytænoideus lateralis (lateral cricoarytenoid)
 Arytænoideus
 Arytænoideus obliquus

Arytænoideus
 Aryepiglotticus
 Arytænoideus transversus
 Thyreoarytænoideus (Thyroarytenoid)
 Vocalis
 Thyreoepiglotticus
 Ventricularis

Glands

arytenoid glands

The trachea and bronchi ()

trachea or windpipe

Right bronchus (bronchus dexter)
 eparterial branch
 hyparterial branch
 Left bronchus (bronchus sinister)

cartilages of the trachea

напречни влакна (Трахеен мускул)

The pleurae ()

плевра – по слой
 белодробна плевра
 стенна плевра

плевра – по слой
 плеврална кухина
 плевра – по местоположение
 ребрена плевра
 диафрагматична плевра
 чашка на плеврата (шийна плевра)
 средостенна плевра
 Отражения на плеврата
 задно средостение
 белодробна връзка

Отражения на плеврата
 околосърдечна плевра
 Сибсънова фасция
 органоребрен синус

Отражения на плеврата
 ребреносредостенен синус
 белодробна връзка (ligamentum pulmonale; ligamentum latum pulmonis)

Средостението ()

Interpleural space
 средостение
 superior mediastinum

lower portion
 Anterior mediastinum
 Middle mediastinum

lower portion
 Posterior mediastinum

The lungs ()

Lungs (Pulmones)

Apex pulmonis
 Basis pulmonis
 Surfaces
 costal surface (facies costalis; external or thoracic surface)

Surfaces
 mediastinal surface (facies mediastinalis; inner surface)
 cardiac impression
 hilum of lung

Borders
 inferior border of lung (margo inferior)
 posterior border of lung (margo posterior)
 anterior border of lung (margo anterior)
 cardiac notch
 Fissures and Lobes of the Lungs
 left lung
 superior lobe
 inferior lobe

Fissures and Lobes of the Lungs
 right lung
 superior lobe
 middle lobe
 inferior lobe
 Root of the lung (radix pulmonis)
 Divisions of the Bronchi
 right bronchus
 eparterial bronchus
 hyparterial bronchi
 left bronchus

Structure
 intrapulmonary bronchi
 lobular bronchioles
 respiratory bronchioles
 alveolar ducts
 Atria of bronchi
 alveolar sacs
 alveoli or air sacs

Structure
 alveoli

Vessels and Nerves
 pulmonary artery
 pulmonary capillaries
 pulmonary veins
 bronchial arteries
 bronchial vein

The digestive apparatus ()

Digestive tube (alimentary canal)

Development of the Digestive tube
 fore-gut
 hind-gut
 Mouth
 stomodeum

Mouth
 primary labial groove
 secondary labial groove
 lateral swellings
 Salivary glands
 Tongue
 tuberculum impar

Tongue
 furcula
 copula
 foramen cecum
 Palatine tonsils
 Further Development of the Digestive tube
 yolk-stalk or vitelline duct
 коремен мезогастриум
 заден общ опорак
 гръбен мезогастриум

Далечно развитие на храносмилателната система
 мезоколон

Далечно развитие на храносмилателната система
 bursa omentalis
 foramen epiploicum or foramen of Winslow

Далечно развитие на храносмилателната система
 коремен мезогастриум

Право черво и анален канал

Правото черво и аналният канал
 entodermal cloaca
 cloacal membrane
 ectodermal cloaca
 urorectal septum
 cloacal duct

Правото черво и аналният канал
 proctodeum
 anal membrane
 post-anal gut

Устната кухина ()

cavity of the mouth
 vestibule (vestibulum oris)
 цепка
 Mouth cavity proper (cavum oris proprium)
 isthmus faucium
 mucous membrane

Lips (labia oris)
 frenulum
 Labial glands (glandulœ labiales)

Бузи (buccæ)
 лигавица
 molar glands
 Венци (gingivœ)
 Небце (palatum)
 Hard palate (palatum durum)
 Soft palate (palatum molle)
 palatine velum
 palatine uvula
 pillars of the fauces

Зъб (dentes)

Млечни зъби

Постоянни зъби

General characteristics of teeth
 корона
 корен
 шийка
 surfaces of a tooth
 buccal surface
 lingual surface
 surfaces of contact
 dental arches

Permanent teeth (dentes permanentes)
 Incisors (dentes incisivi; incisive or cutting teeth)

Permanent teeth (dentes permanentes)
 Incisors (dentes incisivi; incisive or cutting teeth)
 crown
 basal ridge (Cingulum)
 Canine teeth (dentes canini)

Permanent teeth (dentes permanentes)
 Canine teeth (dentes canini)
 upper canine teeth (eye teeth)
 lower canine teeth (stomach teeth)

Permanent teeth (dentes permanentes)
 Premolars or Bicuspid teeth (dentes præmolares)
 Molar teeth (dentes molares)
 multicuspids
 dens serotinus or wisdom-tooth
 Deciduous teeth (dentes decidui; temporary or milk teeth)
 Structure of the teeth
 pulp cavity
 dental pulp
 odontoblasts of Waldeyer

Structure of the teeth
 enamel
 cement (crusta petrosa)
 dentin (substantia eburnea; ivory)
 dental canaliculi (dentinal tubules)
 dentinal sheath of Neumann
 Tomes' fibers or dentinal fibers

Structure of the teeth
 matrix (intertubular dentin)
 incremental lines of Salter
 interglobular spaces
 granular layer
 lines of Schreger
 enamel (substantia adamantina)
 enamel fibers or enamel prisms (prismata adamantina)
 parallel striae (colored lines of Retzius)
 crusta petrosa or cement (substantia ossea)

Development of the deciduous teeth
 labiodental lamina
 dental lamina
 common dental germ
 dental furrow
 special dental germs

Development of the deciduous teeth
 enamel cells (adamantoblasts)
 external enamel epithelium
 enamel organ
 Formation of the Enamel
 enamel droplet
 cuticula dentis (Nasmyth's membrane)
 Formation of the Dentin
 dental sac
 odontoblasts
 prodentin
 dentinal fibers (Tomes' fibers)

Development of the deciduous teeth
 Formation of the Cement
 epithelial sheath
 Formation of the Alveoli
 gubernaculum dentis
 Development of the Permanent teeth
 successional permanent teeth
 superadded permanent teeth

Tongue (lingua)

Root (radix linguae base)
 Apex (apex linguae tip)
 Inferior Surface (facies inferior linguae under surface)
 frenulum linguæ
 plica fimbriata
 Dorsum of the tongue (dorsum linguæ)
 median sulcus
 foramen cecum
 sulcus terminalis

Dorsum of the tongue (dorsum linguæ)
 lingual tonsil
 Papillae of the tongue
 papillae vallatae (circumvallate papillae)
 papillae fungiformes (fungiform papillae)

Papillae of the tongue
 papillae filiformes (filiform papillae)

Papillae of the tongue
 papillae conicae (conical papilae)
 papillae simplices

Extrinsic muscles of tongue
 Genioglossus (Geniohyoglossus)
 Hyoglossus

Extrinsic muscles of tongue
 Chondroglossus
 Styloglossus
 intrinsic muscles of tongue
 Longitudinalis linguæ superior (Superior lingualis)
 Longitudinalis linguæ inferior (Inferior lingualis)
 Transversus linguæ (Transverse lingualis)

intrinsic muscles of tongue
 Verticalis linguæ (Vertical lingualis)
 Structure of the Tongue
 mucous membrane (tunica mucosa linguae)
 lingual tonsil
 papillae
 лигавица
 corium
 Glands of the tongue
 mucous glands
 serous glands

Septum of tongue
 hyoglossal membrane
 Taste-buds
 papilla foliata
 Vessels and Nerves
 lingual branch of the external carotid artery, external maxillary artery and ascending pharyngeal artery
 internal jugular vein
 sensory nerves of the tongue
 lingual branch of the mandibular nerve
 chorda tympani branch of the facial nerve
 lingual branch of the glossopharyngeal nerve
 superior laryngeal nerve

Salivary glands

Salivary glands
 Parotid gland (glandula parotis)

Parotid gland (glandula parotis)
 accessory part (socia parotidis)
 parotid duct (ductus parotideus; Stensen's duct)

Submaxillary gland (glandula submaxillaris)
 submaxillary duct (ductus submaxillaris; Wharton's duct)

Sublingual gland (glandula sublingualis)
 smaller sublingual ducts (ducts of Rivinus)
 plica sublingualis
 larger sublingual duct (duct of Bartholin)
 Structure of the Salivary Glands
 mucous alveoli
 crescents of Gianuzzi
 demilunes of Heidenhain
 serous alveoli

Structure of the Salivary Glands
 Langley's ganglion
 accessory glands

The fauces ()

isthmus faucium
 glossopalatine arch (arcus glossopalatinus; anterior pillar of fauces)
 pharyngopalatine arch (arcus pharyngopalatinus; posterior pillar of fauces)
 Palatine tonsils (tonsillae palatinae tonsil)

Palatine tonsils (tonsillae palatinae tonsil)
 supratonsillar fossa
 plica semilunaris
 plica triangularis
 tonsillar sinus
 medial surface of the tonsil
 lateral or deep surface of the tonsil
 lingual tonsil

palatine aponeurosis

 Muscles of the palate
 Levator veli palatini (Levator palati)
 Tensor veli palatini (Tensor palati)
 Musculus uvulae (Azygos uvulae)
 Glossopalatinus (Palatoglossus)
 Pharyngopalatinus (Palatopharyngeus)

Muscles of the palate
 Pharyngopalatinus (Palatopharyngeus)
 posterior fasciculus
 anterior fasciculus

mucous membrane of the soft palate

The pharynx ()

pharynx
 pharyngeal recess (fossa of Rosenmüller)
 Nasal part of the pharynx (pars nasalis pharyngis; nasopharynx)
 pharyngeal ostium of the auditory tube
 torus or cushion

Nasal part of the pharynx (pars nasalis pharyngis; nasopharynx)
 salpingopharyngeal fold
 salpingopalatine fold
 pharyngeal recess (fossa of Rosenmüller)
 pharyngeal tonsil
 pharyngeal bursa
 Oral part of the pharynx (pars oralis pharyngis)
 palatine tonsil
 Laryngeal part of the pharynx (pars laryngea pharyngis)
 sinus piriformis
 Muscles of the pharynx
 Constrictor pharyngis inferior (Inferior constrictor)

Muscles of the pharynx
 Constrictor pharyngis medius (Middle constrictor)
 Constrictor pharyngis superior (Superior constrictor)
 sinus of Morgagni
 Stylopharyngeus
 Salpingopharyngeus
 Structure
 pharyngeal aponeurosis, or fibrous coat
 mucous coat

The esophagus ()

Esophagus or Gullet

Relations
 cervical portion of the esophagus
 thoracic portion of the esophagus

Relations
 abdominal portion of the esophagus
 antrum cardiacum
 Structure
 muscular coat (tunica muscularis)
 areolar or submucous coat (tela submucosa)
 mucous coat (tunica mucosa)
 muscularis mucosae
 esophageal glands (glandulae aesophageæ)

The abdomen ()

abdomen
 diaphragm of the pelvis
 abdomen proper
 Apertures in the Walls of the Abdomen
 umbilical
 vena caval opening
 aortic hiatus
 esophageal hiatus
 Regions of the abdomen
 Transpyloric plane
 intertubercular plane

Regions of the abdomen
 hypogastric zones

Regions of the abdomen
 epigastric region
 right and left hypochondriac region
 umbilical region
 hypogastric or pubic region
 right and left iliac or inguinal region
 pelvis
 greater omentum
 Peritoneum (Tunica serosa)

Peritoneum (Tunica serosa)
 visceral peritoneum
 parietal peritoneum
 subserous areolar tissue
 peritoneal cavity
 omental bursa
 epiploic foramen (foramen of Winslow)

Main peritoneal cavity (greater sac)

Vertical Disposition of the Main peritoneal cavity (greater sac)
 ligamentum teres (obliterated umbilical vein)
 falciform ligament of the liver
 superior layer of the coronary ligament
 superior layer of the left triangular ligament
 inferior layer of the coronary ligament
 hepatorenal ligament
 bare area of the liver

Vertical Disposition of the Main peritoneal cavity (greater sac)
 right triangular ligament
 inferior layer of the left triangular ligament
 hepatogastric ligament and hepatoduodenal ligament
 lesser omentum
 gastrocolic ligament or greater omentum
 transverse mesocolon
 mesentery
 sigmoid mesocolon

Vertical Disposition of the Main peritoneal cavity (greater sac)
 rectovesical excavation
 rectouterine excavation (pouch of Douglas)
 vesicouterine excavation
 broad ligaments of the uterus

Omental bursa (lesser peritoneal sac)

Vertical Disposition of the Omental bursa (lesser peritoneal sac)

Vertical Disposition of the Omental bursa (lesser peritoneal sac)
 gastrocolic ligament or greater omentum
 Horizontal Disposition of the Peritoneum
 In the Pelvis
 sigmoid mesocolon

Horizontal Disposition of the Peritoneum

Horizontal Disposition of the Peritoneum
 In the Pelvis
 sigmoid mesocolon
 pararectal fossa
 rectovesical or sacrogenital folds
 paravesical fossa
 plica vesicalis transversa
 torus uterinus
 ovarian fossa

Horizontal Disposition of the Peritoneum
 In the Lower Abdomen
 опорак
 In the Upper Abdomen
 phrenicolienal ligament
 gastrolienal ligament
 Omental bursa (bursa omentalis; lesser peritoneal sac)

epiploic foramen (foramen epiploicum; foramen of Winslow)
 omental bursa
 vestibule
 gastropancreatic fold
 superior omental recess
 lienal recess
 inferior omental recess
 omenta
 lesser omentum (omentum minus; small omentum; gastrohepatic omentum)

omenta
 lesser omentum (omentum minus; small omentum; gastrohepatic omentum)
 hepatogastric ligament
 hepatoduodenal ligament
 fibrous capsule (Glisson’s capsule)
 greater omentum (omentum majus; great omentum; gastrocolic omentum)
 mesenteries
 mesentery proper (mesenterium)
 root of the mesentery
 transverse mesocolon (mesocolon transversum)
 sigmoid mesocolon (mesocolon sigmoideum)

phrenicocolic ligament
 sustentaculum lienis
 appendices epiploicæ

Peritoneal recesses or Fossæ (retroperitoneal fossæ)

Peritoneal recesses or Fossæ (retroperitoneal fossæ)

Peritoneal recesses or Fossæ (retroperitoneal fossæ)
 Duodenal fossæ
 inferior duodenal fossa
 duodenomesocolic fold
 superior duodenal fossa
 duodenojejunal fold
 duodenojejunal fossa

Peritoneal recesses or Fossæ (retroperitoneal fossæ)
 Cecal fossæ (pericecal folds or fossæ)
 superior ileocecal fossa
 inferior ileocecal fossa
 ileocecal fold of peritoneum (bloodless fold of Treves)
 cecal fossa

Peritoneal recesses or Fossæ (retroperitoneal fossæ)
 Cecal fossæ (pericecal folds or fossæ)
 retrocecal fossæ
 intersigmoid fossa (recessus intersigmoideus)

The stomach ()

stomach
 Openings
 cardiac orifice

Openings
 cardiac orifice
 incisura cardiaca
 pyloric orifice
 duodenopyloric constriction
 Curvatures
 lesser curvature (curvatura ventriculi minor)
 incisura angularis
 greater curvature (curvatura ventriculi major)
 pyloric part
 sulcus intermedius
 pyloric antrum
 Surfaces
 Antero-superior surface
 Postero-inferior surface
 stomach bed
 gastrophrenic ligament

Component Parts of the Stomach
 pyloric portion
 fundus
 pyloric antrum

Component Parts of the Stomach
 pyloric valve (valvula pylori)
 Structure (layers)
 serous coat (tunica serosa)
 muscular coat (tunica muscularis)
 longitudinal fibers (stratum longitudinale)

Structure (layers)
 circular fibers (stratum circulare)

Structure (layers)
 oblique fibers (fibræ obliquæ)
 areolar or submucous coat (tela submucosa)
 mucous membrane (tunica mucosa)
 Gastric glands
 pyloric glands
 cardiac glands
 fundus glands

Gastric glands
 chief cells or central cells
 parietal cells or oxyntic cells
 lenticular glands

The small intestine ()

small intestine
 Duodenum

Duodenum
 superior portion (pars superior; first portion)
 descending portion (pars descendens; second portion)

Duodenum
 horizontal portion (pars horizontalis; third or preaortic or transverse portion)
 ascending portion (pars ascendens; fourth portion)
 duodenojejunal flexure
 Jejunum (intestinum jejunum)
 Кръгли гънки (valvulæ conniventes)

Ileum (intestinum ileum)
 опорак

Meckel's diverticulum (diverticulum ilei)

structures of the small intestines
 Кръгли гънки (plicæ circulares [Kerkringi]; valvulæ conniventes; valves of Kerkring)

structures of the small intestines
 intestinal villi (villi intestinales)
 intestinal glands (glandulæ intestinales; crypts of Lieberkühn)

structures of the small intestines
 duodenal glands (glandulæ duodenales; Brunner's glands)
 solitary lymphatic nodules (noduli lymphatici solitarii; solitary glands)
 aggregated lymphatic nodules (noduli lymphatici aggregati; Peyer's patches; Peyer's glands; agminated follicles; tonsillæ intestinales)

nerves of the small intestines
 myenteric plexus (Auerbach's plexus)
 plexus of the submucosa (Meissner's plexus)

The large intestine ()

large intestine (Intestinum Crassum)
 Cecum (intestinum cæcum)
 caput cæcum coli

Vermiform process or Appendix (processus vermiformis)

Colic valve (valvula coli; ileocecal valve)
 frenula of the valve

Colon
 Ascending colon (colon ascendens)
 colic impression
 right colic flexure or hepatic flexure
 Transverse colon (colon transversum)
 left colic flexure or splenic flexure

Transverse colon (colon transversum)
 transverse mesocolon
 left colic or splenic flexure
 phrenicocolic ligament
 Descending colon (colon descendens)

Descending colon (colon descendens)
 Iliac colon
 Sigmoid colon (colon sigmoideum; pelvic colon; sigmoid flexure)
 sigmoid mesocolon

Rectum (intestinum rectum)
 rectal ampulla
 Houston's valves

Anal canal (pars analis recti)

Anal canal (pars analis recti)
 anococcygeal body
 perineal body
 rectal columns
 rectal sinuses
 anal valves
 Structure of the colon

Structure of the colon
 appendices epiploicæ
 longitudinal bands or tæniæ
 Rectococcygeal muscles

Structure of the colon
 solitary lymphatic nodules (noduli lymphatic solitarii)
 Vessels and Nerves
 hemorrhoidal plexus
 Congenital hernia

Черен дроб ()

черен дроб (Hepar)
 жлъчка

Повърхности на черния дроб

горна повърхност на черния дроб (facies superior)
 долна повърхност на черния дроб (facies inferior; висцерална повърхност)
 стомашна седловина
 булова подутина
 квадратен дял на черния дроб
 чревна седловина
 бъбречна седловина

долна повърхност на черния дроб (facies inferior; висцерална повърхност)
 дванадесетопръстна седловина
 опашат израстък
 задна повърхност на черния дроб (facies posterior)

задна повърхност на черния дроб (facies posterior)
 надбъбречна седловина
 опашат дял
 опашат израстък
 папиларен израстък
 преден ръб на черния дроб (margo anterior)
 пъпна глъбина
 ляв крайник на черния дроб

Ямки

лява сагитална ямка (fossa sagittalis sinistra; дължинна фисура)
 ямка за пъпна вена
 червенодроб мост
 ямка за венозен канал
 венозна връзка
 порта or напречна фисура (porta hepatis)
 ямка за жлъчен мехур (fossa vesicæ felleæ)
 ямка за долна кухна вена (fossa venæ cavæ)

Дялове

десен дял на черния дроб (lobus hepatis dexter)

квадратен дял на черния дроб (lobus quadratus)
 опашат дял (lobus caudatus; Spigelian lobe)
 опашат израстък
 ляв дял на черния дроб (lobus hepatis sinister)

Външни препратки

сърповидна връзка (ligamentum falciforme hepatis)
 коронарна връзка (ligamentum coronarium hepatis)
 чернодробнобъбречна връзка
 дясна триъгълна връзка (ligamentum triangulare dextrum)

лява триъгълна връзка (ligamentum triangulare sinistrum)
 кръгла връзка (ligamentum teres hepatis)
 напречна преграда

Развитие на черния дроб

чернодробни цилиндри
 синусоиди

Съдове и нерви

обща чернодробна артерия
 портна вена
 влакнеста капсула на Глисън
 чернодробни вени
 лимфни съдове

Структура на черния дроб

серозна обвивка (tunica serosa)
 влакнеста обвивка (capsula fibrosa; ареоларна обвивка)
 чернодробни делчета (lobuli hepatis)
 междуделчев сплит

Microscopic Appearance

вътределчева вена
 подделчева вена
 чернодробна артерия
 влагалищни клони
 капсуларни клони
 междуделчеви клони
 портна вена
 междуделчев сплит

вътределчева вена
 подделчева вена
 жлъчни канали
 междуклетъчни жлъчни каналчета (жлъчни капиляри)

Отделителен апарат на черния дроб

чернодробен канал (ductus hepaticus)
 жлъчен мехур (vesica fellea)
 дъно

жлъчен мехур (vesica fellea)
 Структура на жлъчния мехур
 външна или серозна обвивка (tunica serosa vesicæ felleæ)
 фибромускулна обвивка (tunica muscularis vesicæ felleæ)
 вътрешна обвивка или лигавица (tunica mucosa vesicæ felleæ)
 мехуров канал (ductus cysticus)
 общ жлъчен мехур (ductus choledochus)

ампула на Фатер

The pancreas ()

панкреас
 pancreatic juice

Отношения
 Head of pancreas
 uncinate process

Head of pancreas
 Anterior surface of pancreas
 Posterior surface of pancreas
 Neck of pancreas
 Body of pancreas (corpus pancreatis)
 anterior surface of pancreas (facies anterior)
 tuber omentale
 posterior surface of pancreas (facies posterior)
 inferior surface of pancreas (facies inferior)
 superior border (margo superior)
 anterior border (margo anterior)
 inferior border (margo inferior)
 Tail of pancreas (cauda pancreatis)

Pancreatic duct (ductus pancreaticus; duct of Wirsung)
 accessory pancreatic duct (duct of Santorini)
 Развитие

Развитие
 accessory pancreatic duct
 pancreatic duct
 Устройство

Устройство
 centroacinar cells of Langerhans
 paranucleus
 interalveolar cell islets (islands of Langerhans)
 Vessels and Nerves

The urogenital apparatus

Development of the urinary and generative organs ()

urinary organs
 genital organs

The Pronephros and Wolffian Duct
 pronephric duct
 Wolffian duct
 пронефрос

 The Mesonephros, Müllerian Duct, and Genital Gland
 Wolffian tubules
 мезонефрос (Волфово туло)

The Mesonephros, Müllerian Duct, and Genital Gland
 urogenital fold
 epoöphoron or organ of Rosenmüller
 paroöphoron
 duct of Gärtner

 Müllerian ducts

Müllerian ducts
 genital cord
 Müllerian eminence
 appendices testis (hydatids of Morgagni)

 Genital glands
 genital ridge
 mesorchium or mesovarium

 Ovary
 germinal epithelium
 primitive ova
 genital cords

Ovary
 germinal path

 Testis
 Descent of the Testes
 мезорхиум
 inguinal fold
 inguinal crest

Descent of the Testes
 gubernaculum testis
 plica vascularis
 plica gubernatrix
 saccus vaginalis
 tunica vaginalis

 Descent of the Ovaries
 canal of Nuck

 The Metanephros and the Permanent Kidney
 Метанефрос

Urinary bladder
 vesico-urethral portion
 pelvic portion

Urinary bladder
 phallic portion
 urogenital sinus
 medial umbilical ligament (urachus)

 Prostate
 Шкенови канали
 bulbo-urethral glands of Cowper
 greater vestibular glands of Bartholin

 External organs of generation
 cloacal tubercle
 phallus
 genital tubercle

External organs of generation
 genital swellings
 corpora cavernosa

External organs of generation
 prepuce

 Urethra
 urethral plate
 primitive urogenital ostium

The urinary organs

The kidneys ()

kidneys
 ureters
 urinary bladder
 urethra
 kidneys

 Relations
 anterior surface (facies anterior)

Relations
 Posterior surface (facies posterior)

Borders
 lateral border (margo lateralis; external border)

Borders
 medial border (margo medialis; internal border)
 hilum

 Extremities
 superior extremity (extremitas superior)
 inferior extremity (extremitas inferior)

Fixation of the Kidney
 adipose capsule (Renal capsule)
 renal fascia
 paranephric body

General Structure of the Kidney
 renal sinus
 renal calyces
 renal pelvis
 medullary substance (substantia medullaris) (Renal medulla)
 renal pyramids
 cortical substance (substantia corticalis) (Renal cortex)
 renal columns
 cortical arches

 Minute Anatomy
 renal tubules
 renal corpuscles
 гломерул
 afferent vessel
 efferent vessel

Minute Anatomy
 glomerular capsule (Bowman's capsule)

Minute Anatomy
 renal tubules
 proximal convoluted tube
 spiral tube
 descending limb of Henle's loop
 loop of Henle
 ascending limb of Henle’s loop
 zigzag tubule
 distal convoluted tubule
 junctional tube
 straight tubes or collecting tubes
 duct of Bellini

 The Renal Bloodvessels
 inferior renal artery
 arteriae propriae renales
 interlobular arteries
 end-arteries

The Renal Bloodvessels
 arteriæ rectæ (vasa recta)
 venae stellatae
 interlobular veins

The Renal Bloodvessels
 venae rectae
 venae propriae renales
 renal vein
 lymphatics

The ureters ()

ureters
 calyces
 renal pelvis

Ureter proper
 abdominal part (pars abdominalis)
 pelvic part (pars pelvina)
 ovarian fossa

Structure
 fibrous coat (tunica adventitia)
 muscular coat (tunica muscularis)
 mucous coat (tunica mucosa)

The urinary bladder ()

urinary bladder
 Empty bladder
 fundus
 vertex
 superior surface
 paravesical fossa

Empty bladder
 inferior surface
 retropubic pad
 Distended bladder

Distended bladder
 postero-superior surface
 antero-inferior surface
 fundus
 summit
 Bladder in the Child

Female bladder

Ligaments
 Pubovesicales
 Rectovesicales
 middle umbilical ligament
 false ligaments of the bladder
 middle umbilical fold
 lateral umbilical folds
 Interior of the Bladder
 trigonum vesicae

Interior of the Bladder
 torus uretericus
 plicæ uretericæ
 orifices of the ureters
 internal urethral orifice
 uvula vesicae
 Structure of the Bladder
 serous coat (tunica serosa)
 muscular coat (tunica muscularis)

Structure of the Bladder
 muscular coat (tunica muscularis)
 Detrusor urinae muscle
 Sphincter vesicae
 muscles of the ureters
 submucous coat (tela submucosa)
 mucous coat (tunica mucosa)

The male urethra ()

мъжка пикочен канал
 prostatic portion (pars prostatica)
 urethral crest
 prostatic sinus
 orifices of the prostatic ducts
 colliculus seminalis
 prostatic utricle (sinus pocularis)

prostatic portion (pars prostatica)
 uterus masculinus
 membranous portion (pars membranacea)
 cavernous portion (pars cavernosa; penile or spongy portion)
 fossa navicularis urethrae
 external urethral orifice (orificium urethrae externum; meatus urinarius)
 lining membrane of the urethra
 urethral glands
 lacunae
 lacuna magna
 Устройство
 mucous coat
 submucous tissue
 Congenital defects

The female urethra ()

female urethra
 urethral crest

The male genital organs

The testes and their coverings ()

Testes

скротум
 Raphé of scrotum
 integument

скротум
 Dartos tunic
 Intercrural fascia (intercolumnar or external spermatic fascia)
 Cremaster

Infundibuliform fascia (tunica vaginalis communis)
 Tunica vaginalis
 Inguinal canal (canalis inguinalis)
 Spermatic cord (funiculus spermaticus)
 internal spermatic artery

external spermatic artery
 artery of the ductus deferens

 Spermatic cord (funiculus spermaticus)
 spermatic veins
 plexus pampiniformis
 Testes

epididymis
 duct of the testis
 sinus of the epididymis (digital fossa)
 Appendages of the Testis and Epididymis
 appendix of the testis (hydatid of Morgagni)
 appendix of the epididymis (pedunculated hydatid)
 tunics
 Tunica vaginalis (tunica vaginalis propria testis)
 visceral lamina (lamina visceralis)
 parietal lamina (lamina parietalis)
 Tunica albuginea

обвивки
 Tunica albuginea
 mediastinum testis (corpus Highmori)
 Tunica vasculosa
 Устройство
 lobules of testis
 tubuli seminiferi
 interstitial cells
 сперматозоиди
 spermatogonia
 intermediate cells spermatocytes
 spermatoblasts or spermatids
 spermatozoön
 supporting cells (cells of Sertoli)

Устройство
 tubuli recti
 rete testis
 ductuli efferentes
 coni vasculosi

The ductus deferens ()

ductus deferens

ampulla of ductus deferens

 Ductuli aberrantes
 ductulus aberrans inferior (vas aberrans of Haller)
 ductulus aberrans superior

 Paradidymis (organ of Giraldés)

The vesiculæ seminales () 
 Excretory duct of seminal gland

The ejaculatory ducts ()

vesiculæ seminales

ejaculatory ducts

The penis ()

Penis

Corpora cavernosa penis
 crura
 bulb of the corpus cavernosum penis
 septum of the penis
 septum pectiniforme
 Corpus cavernosum urethræ (corpus spongiosum)
 glans penis

Corpus cavernosum urethræ (corpus spongiosum)
 corona glandis
 retroglandular sulcus
 root (radix penis)
 fundiform ligament
 suspensory ligament
 body (corpus penis)

extremity
 integument
 prepuce or foreskin
 frenulum
 preputial glands
 preputial sac
 Structure of the Penis
 trabeculae
 trabeculae of corpora cavernosa of penis
 trabeculae of corpus spongiosum of penis (listed as corpus cavernosum urethrae)

Vessels and Nerves
 helicine arteries

The prostate ()

prostate

base (basis prostatae)
 apex (apex prostatae)
 Surfaces
 posterior surface (facies posterior)
 middle lobe
 left lateral lobe
 isthmus
 anterior surface (facies anterior)
 lateral surfaces

Levatores prostatae

 Structure
 muscular tissue
 glandular substance
 prostatic ducts
 amyloid bodies

 Vessels and Nerves

The bulbourethral glands ()

Glandulæ bulbourethrales; Cowper's glands

The female genital organs ()

internal female genital organs
 ovaries
 uterine tubes
 uterus
 vagina
 external female genital organs
 mons pubis
 labia majora et minora pudendi
 clitoris
 bulbus vestibuli
 greater vestibular glands

The ovaries ()

ovaries
 ovarian fossa
 suspensory ligament of the ovary
 ligament of the ovary

мезовариум

 Epoöphoron (parovarium; organ of Rosenmüller)
 ductuli transversi
 ductus longitudinalis epoöphori (duct of Gärtner)

 Paroöphoron

 Устройство
 germinal epithelium of Waldeyer

Устройство
 stroma
 tunica albuginea

 Vesicular ovarian follicles (Graafian follicles)
 medullary substance (zona vasculosa of Waldeyer)
 membrana granulosa
 discus proligerus

 Discharge of the Ovum

 Corpus luteum

 Vessels and Nerves
 pampiniform plexus

The uterine tube ()

Tuba uterina; Fallopian tube; Oviduct
 uterine tubes
 isthmus
 ampulla
 infundibulum
 abdominal ostium
 fimbriae
 ovarian fimbria
 appendices vesiculosae (hydatids of Morgagni)

The uterus ()

Матка (Утроба)

internal orifice of the uterus
 Body (corpus uteri)
 vesical or anterior surface (facies vesicalis)
 intestinal or posterior surface (facies intestinalis)
 fundus (fundus uteri)
 lateral margins (margo lateralis)
 broad ligament
 Cervix (cervix uteri; neck)
 supravaginal portion (portio supravaginalis cervicis)
 parametrium

Cervix (cervix uteri; neck)
 vaginal portion (portio vaginalis cervicis)
 external orifice of the uterus
 Interior of the Uterus
 Cavity of the body (cavum uteri)
 Canal of the cervix (canalis cervicis uteri)
 palmate folds
 arbor vitae uterina
 ligaments of the uterus
 anterior ligament
 posterior ligament
 rectouterine excavation
 sacrogenital folds or rectouterine folds
 uterosacral ligaments
 two lateral or broad ligaments (ligamentum latum uteri)

ligaments of the uterus
 two lateral or broad ligaments (ligamentum latum uteri)
 mesosalpinx
 infundibulopelvic ligament
 round ligaments (ligamentum teres uteri)
 canal of Nuck
 ligamentum transversalis colli

structure of uterus
 serous coat (tunica serosa)
 muscular coat (tunica muscularis)
 mucous membrane (tunica mucosa)
 uterine glands
 ovula Nabothi

nerves of uterus

The vagina ()

vagina
 posterior fornix
 columns of the vagina
 Bulbocavernosus
 erectile tissue

The external genital organs ()

pudendum or vulva

Mons pubis (commissura labiorum anterior; mons Veneris)

 Labia majora (labia majora pudendi)
 pudendal cleft or rima
 anterior labial commissure
 posterior labial commissure
 перинеум

 Labia minora (labia minora pudendi; nymphæ)
 frenulum of the labia or fourchette

Labia minora (labia minora pudendi; nymphæ)
 preputium clitoridis
 frenulum of the clitoris

 Клитор
 free extremity (glans clitoridis)

 Vestibule (vestibulum vaginæ)
 vestibule of the vagina (vestibulum vaginæ)
 external urethral orifice (orificium urethræ externum; urinary meatus)
 vaginal orifice
 hymen
 imperforate hymen
 carunculae hymenales
 navicular fossa

 Bulb of the vestibule (bulbus vestibuli; vaginal bulb)
 pars intermedia

 Greater vestibular glands (glandulæ vestibularis major [Bartholini]; Bartholin's glands)

The mammæ ()

Mammary gland; Breasts
 mammæ
 Mammary papilla or Nipple (papilla mammæ)
 areola
 areolar glands

tubuli lactiferi
 ampullæ
 colostrum corpuscles
 circulus venosus

The ductless glands

The thyroid gland ()

Thyroid gland (Glandula Thyreiodea; Thyroid body)
 lobes of thyroevil. thyreoideæ)

thyroid isthmus (isthmus gl. thyreoidea)
 pyramidal lobe
 Levator glandulæ thyreoideæ
 accessory thyroid glands (glandulæ thyreoideæ accessoriæ)
 thyroglossal duct

The parathyroid glands ()

parathyroid glands

ultimo-branchial bodies

The thymus ()

thymus

corpuscles of Hassall

The hypophysis cerebri ()

hypophysis (pituitary body)

Development of the Hypophysis cerebri

pouch of Rathke
 craniopharyngeal canal

The pineal body ()

пинеално тяло (Епифиза)

The chromaphil and cortical systems ()

Chromaphil or chromaffin cells

paraganglia
 aortic glands or aortic bodies

 Suprarenal glands (Glandulæ Suprarenalis; Adrenal capsule)

 Development

 Relations
 right suprarenal
 hilum

Relations
 left suprarenal
 accessory suprarenals (glandulæ suprarenales accessoriæ)

Structure
 cortical portion (substantia corticalis)
 zona glomerulosa
 zona fasciculata
 zona reticularis
 medullary portion (substantia medullaris)

Glomus caroticum (Carotid glands; Carotid bodies)
 Glomus coccygeum (Coccygeal gland or Body; Luschka's gland)

The spleen ()

spleen (lien)
 Relations
 diaphragmatic surface (facies diaphragmatica; external or phrenic surface)
 visceral surface
 gastric surface (facies gastrica)
 hilum

Relations
 renal surface (facies renalis)
 superior extremity (extremitas superior)
 lower extremity or colic surface (extremitas inferior)
 anterior border (margo anterior)
 posterior border (margo posterior)
 inferior border (internal border)
 phrenicolienal ligament
 gastrolienal ligament
 accessory spleens (lien accessorius; supernumerary spleen)
 Structure
 external coat or serous coat (tunica serosa)
 fibroelastic coat (tunica albuginea)
 trabeculæ

Structure
 areolae
 splenic pulp (pulpa lienis)
 splenic cells

Bloodvessels of the Spleen
 lienal artery
 lymphatic nodules (Malpighian bodies of the spleen)

Вижте също 
 Анатомията на Грей
 Списък на темите и фигурите в Анатомията на Грей
 Списък на фигурите в Анатомията на Грей: XI. Спланхнология

Анатомия на Грей